Sergueï Viktorovitch Parchivliouk (en ), né le  à Moscou, est un footballeur russe évoluant actuellement au Dynamo Moscou.

Biographie 

Sergueï Parchivliouk s'est imposé sur le flanc droit du Spartak Moscou lorsque Valery Karpin était l'entraîneur du Spartak. Pour la saison 2012-2013, il est désigné capitaine de l'équipe.

Le , il honore sa première sélection avec l'équipe nationale russe face à l'Azerbaïdjan (victoire 4 à 0).

Il rejoint le Dynamo Moscou en .

Statistiques

Palmarès 
 Dynamo Moscou
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1989
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou
Footballeur international russe
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Dynamo Moscou